El Movimiento Socialista Peruano (MSP) fue un partido político en el Perú fundado en 1989,a  través de una escisión en el Partido Unificado Mariateguista (PUM). Los líderes del MSP incluyen a Carlos Tapia García y a Sinesio López. Participó en la lista del ASI para las elecciones municipales de 1989 y en la lista de la IU para las elecciones generales de 1990. Luego el MSP se disolvería.

Partidos políticos fundados en 1989
Partidos políticos desaparecidos de Perú
Partidos socialistas o socialdemócratas desaparecidos